Jim Kurt Hudson (även Jimmy K Hudson eller bara J.K.H) är en svensk sångare och gitarrist.

Jim Kurt Hudson har medverkat också i bandet Unknown där han också spelar gitarr och sjunger, tillsammans med Johan Olsson på bas. Han startade också 2007 soloprojektet Last Scream som har släppt tre skivor.

Diskografi (med Last Scream)
2008 – I Feel So Alone
2009 – Extra Songs
2009 – Second
2009 - ''Ugly, rather misfit, but cool as fuck

Män
Svenska sångare
Svenska gitarrister
Levande personer
Födelseår saknas